Николай Михайлович Сухарев:
 Сухарев, Николай Михайлович (1903—1955) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Сухарев, Николай Михайлович (род. 1983) — российский футбольный тренер.